Среднепостольское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Завьяловского района Удмуртии.

Административный центр — село Средний Постол.

Образовано в 2005 году в результате реформы местного самоуправления.

25 июня 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Географические данные 

Находится на юго-западе района, граничит:
 на севере с Люкским сельским поселением
 на востоке с Подшиваловским сельским поселением
 на западе с Увинским районом
 на юге с Малопургинским районом

По территории поселения протекает река Постолка, правый приток реки Иж.

История 
Среднепостольский сельсовет Советской волости был образован в 1925 году в ходе разукрупнения сельских советов. В 1929 году сельсовет входит во вновь образованный Ижевский район. В 1931 году его включают в Малопургинский район, а в 1935 году — в Нылгинский район. В 1965 году сельсовет включается в Завьяловский район.

В 1994 сельсовет преобразуется в Среднепостольскую сельскую администрацию, а в 2005 в Муниципальное образование «Среднепостольское» (сельское поселение).

Населённые пункты 

На территории сельского поселения находятся садоводческие некоммерческие товарищества Алмаз, Алмаз-2, Никольское, постолькое, Нефтемашевец, Солнечный луч.

Упразднённые населённые пункты

Экономика 
 ООО ТЗП «Постол»
 СПК «Труженик», преобразованное из одноимённого колхоза
 СПК «Колос»
 11 крестьянских (фермерских) хозяйств
 Площадь сельхозугодий: 38,8 км²

Объекты социальной сферы 
 4 школы, в том числе МБОУ «Среднепостольская средняя общеобразовательная школа», Верхнеженвайская начальная общеобразовательная школа (структурное подразделение МБОУ «Среднепостольская СОШ»), МБОУ «Постольская средняя общеобразовательная школа»
 3 детских сада
 3 фельдшерско-акушерских пункта
 Учреждение здравоохранения
 МУЧ «Культурный комплекс „Среднепостольский“»
 2 клуба

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Удмуртии
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году
Муниципальные образования Завьяловского района